Wireframe pode referir-se a :

 Wire frame model usado na modelagem 3D;
 Wireframe art, tal como wire jewelry usado nas artes plásticas;
 Website wireframe usado em web design.

Desambiguação